Netvibes.com — настраиваемая домашняя страница. Поддерживает линейки браузеров IE, Mozilla, Opera и Safari.

Модули NetVibes 
 поиск с помощью Google, Yahoo и др.,
 прогноз погоды в выбранном регионе,
 проверка почты для Gmail и Yahoo! Mail с выводом заголовков входящих писем,
 модуль для проверки почты по протоколу РОР3.
 быстрые заметки,
 просмотр фотографий Flickr,
 простые онлайновые закладки,
 модуль для работы с закладками del.icio.us,
 просмотр публичных календарей в формате iCal, например Google Calendar, Kiko, Remember The Milk и др.,
 панель активных дел ToDo,
 чтение избранных и самых рейтинговых статей сайта Digg по выбранным категориям,
 работа с предложениями онлайн аукциона eBay.

История 
 15 сентября 2005 — Открытие Netvibes
 7 апреля 2006 — Вышла новая версия NetVibes под кодовым названием Anise.
 16 апреля 2006 — FeedBurner заметил NetVibes.
 30 сентября 2006 — Вышла новая версия NetVibes под кодовым названием Cinnamon.
 21 декабря 2006 — Вышла Русская версия NetVibes.
 27 января 2007 — NetVibes взял первое место конкурса «Dutch Web 2.0 Awards» в категории «Best International App».
 28 февраля 2007 — Вышла новая версия NetVibes под кодовым названием Coriander.
 9 марта 2007 — NetVibes анонсировал UWA (Universal Widget API).
 27 июня 2007 — NetVibes выиграл 2007 Webware 100 Award.
 10 июля 2007 — журнал Time выбрал NetVibes одним из 50  лучших сайтов 2007 года !.

См. также 
 iGoogle
 Web 2.0
 Ajax
 Подкаст
 RSS

Примечания

Ссылки 
 NetVibes
 Блог NetVibes
 Экосистема

Веб 2.0
Сайты, появившиеся в 2005 году